L'edizione 1998-1999 della Primera División argentina fu la nona ad essere disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura. Sia l'Apertura 1998 che il Clausura 1999 furono vinti dal Boca Juniors. I 20 gol segnati da Martín Palermo nel torneo di Apertura costituiscono un record imbattuto.

Torneo di Apertura

Marcatori

Torneo di Clausura

Marcatori

Retrocessioni

Il Platense e l'Huracán furono retrocessi in Primera B Nacional.

Note

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato argentino di calcio